Урош Марович (; 4 июля 1946, Белград, Федеративная Народная Республика Югославия — 23 января 2014, Белград, Сербия) — югославский ватерполист, чемпион летних Олимпийских игр в Мехико (1968).

Спортивная карьера 

Начал ватерпольную карьеру в Сплите, затем перешёл в белградский «Партизан», в составе которого добился наибольших достижений. За сборную Югославии провел 203 матча и забил 198 голов. На летних Играх в Мехико (1968) стал олимпийским чемпионом, после победы югославов в финале над сборной СССП со счетом 13:11. Дважды становился бронзовым призёром чемпионатов Европы — в Барселоне (1970) и в Вене (1974).

На своих второй и третьей Олимпиаде, в Мюнхене (1972) и Мельбурне (1976)  в составе ватерпольной сборной Югославии занимал пятое место.

По окончании спортивной карьеры стал спортивным функционером, избирался и. о. президента федерации водного поло. Сербии и Черногории, вице-президентом и и. о. президента федерации водного поло Сербии.

Ссылки 

 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/ma/uros-marovic-1.html 
 http://www.telegraf.rs/sport/926940-preminuo-jedan-od-najuspesnijih-jugoslovenskih-vaterpolista

Ватерполисты Югославии
Олимпийские чемпионы по водному поло
Олимпийские чемпионы от Югославии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1968 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1968 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы Европы по водному поло